Гашимова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Гашимова, Айбениз Гасан кызы (род. 1968) — советская и азербайджанская певица, преподаватель, заслуженная артистка Азербайджана.
 Гашимова, Джейран Асад кызы (род. 1934) — таристка, народная артистка Азербайджана.
 Гашимова, Шахназ Гасан кызы (род. 1957) — азербайджанская и советская исполнительница вокала, народная артистка Азербайджана.